Карим Седири ( родился 29 июля 1979 в Париже) — туниский футболист, полузащитник. Участник Чемпионата мира 2006.

Карьера 
До прихода в «Лиллестрём» в 2007 году, Седири играл за «Русенборг», «Буде-Глимт» и «Тромсе» в Норвегии и клуб «Африкэн» в Тунисе.
Седири сначала испытал жесткую конкуренцию в «Тромсе». В 2002 году он был арендован другим норвежским клубом «Буде-Глимт». Когда он вернулся в Тромсе, он не считался игроком основы. Тем не менее, приход нового главного тренера помог Седири стать основным крайним нападающим.
После своего успеха в «Тромсе», Седири был включён в заявку на несколько матчей за сборную Туниса. Также участвовал в Кубке Конфедераций в 2005 и в Кубке мира 2006 года.
В 2007 году перешёл «Лиллестрём».

Статистика в Чемпионате Норвегии

Личная жизнь 
Седири знает Французский, Арабский и Норвежский языки.

Ссылки 
 
 Профиль на NIFS

Футболисты Туниса
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки сборной Туниса по футболу